{{Конкурс красоты 
| Фото             = Karla Henry.jpg
| Описание_фото    = Карла Паула Генри, победительница Мисс Земля 2008
| Победитель       = Карла Паула Генри
| Страна           = | Дата             = 9 ноября, 2008 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = Ричард Пун
| Количество стран = 85
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Expo Pilipino, Анхелес, Филиппины
| Телеканал хозяев = 
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2007
| Следующий        = 2009
}}Мисс Земля 2008 () — 8-й ежегодный конкурс красоты, проводился 9 ноября 2008 года в Expo Pilipino, Анхелес, Филиппины.

Представительница Филиппин, Карла Паула Генри, стала Мисс Земля 2008. Ведущим конкурса красоты стал Билли Кроуфорд, актёр известный по фильму Изгоняющий дьявола: Приквел, победительница Мисс Земля 2004 Присилла Мейреллис и Мисс Земля Канады 2006 Риза Сантос.

 Результаты 

Победительницы конкурса Мисс Земля 2008:

 Специальные награды 
Специальные награды:

 Ответ победительницы 

 Судьи 

 Фоновая музыка 
 Открывающий: Айвес Ларок — Rise Up, Pussycat Dolls — When I Grow Up
 Выход в купальниках: Enur feat. Natasha — Calabria
 Вечерние платья: Coldplay — Viva la Vida

 Внутренний конкурс 

 Красота за правое дело 

 Вечернее платье 
Мисс Венесуэла, Даниэле Торрелбе, вручили титул Лучшее вечернее платье 3 ноября 2008 года.

 Купальный костюм 
25 октября, 2008 года, участницы были разделены на три группы, которые соревновались в купальниках в трёх разных местах:
 Sabang Beach Resort в Пуэрто-Принсеса, Палаван
 Golden Sunset Resort в Калатаган
 Манила

Победительницей стала представительница Мексики, Эбигейл Элизальде.

 Национальный костюм 

 Трансляция 

 Поездка по торговым центрам 
Участницы посетили Robinsons Malls по всей стране, с целью защиты окружающей среды.

 Участницы 

 Примечание 

 Дебют 

          Отказались 

                        Вернулись 

 Последний раз участвовали в 2001 году:
  Последний раз участвовали в 2003 году:
   Последний раз участвовали в 2005 году:
  Последний раз участвовали в 2006 году:
      '''

Участие в других конкурсах красоты

Галерея

См. также 
 Мисс Вселенная 2008
 Мисс Интернешнл 2008
 Мисс Мира 2008

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miss Earth Foundation
 Miss Earth Foundation Kids' I Love My Planet

Мисс Земля
События 9 ноября
Ноябрь 2008 года
2008 год на Филиппинах
Анхелес